

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Angelo Puccinelli; peintre italien ;
 Antonio Puccinelli, (1822-1897), peintre italien ;
Mina Puccinelli (1835-1882), révolutionnaire italienne.

Homonymie de patronyme